Cowlitz – hrabstwo w USA, w stanie Waszyngton
 Cowlitz – rzeka w USA, w stanie Waszyngton